Les Hommes contre peut faire référence à :
 Les Hommes contre (Un anno sull'Altipiano), roman autobiographique d'Emilio Lussu paru en 1938 ;
 Les Hommes contre (Uomini contro), film de Francesco Rosi sorti en 1970, d'après le précédent.